Кото́вське (до 1944 року — Бюйтен, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Села Автономної Республіки Крим
Об'єкти, названі на честь Григорія Котовського
Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню